Форт Сілл (англ. Fort Sill) — одна з військових баз армії США.
 Сілл (англ. sill, intrusive sheet, sheet vein; нім. Sill m, Lagergang m, Intrusionslager n) — пластова інтрузія.
 Джуді Сілл, Джуді Лінн Сілл (англ. Judith Lynne Sill; 7 жовтня 1944(19441007) — 23 листопада 1979) — американська співачка та композитор.